Grand Prix Japonii 1987 (oryg. Fuji Television Japanese Grand Prix) – 15. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1987, która odbyła się 1 listopada 1987, po raz pierwszy na torze Suzuka.

13. Grand Prix Japonii, trzecie zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Gerhard Berger - 1:40.042
 Najszybsze okrążenie: Alain Prost - 1:43.844 na okrążeniu 35

Japonia
1987 w Japonii
1987
Wyścigi Formuły 1 w Suzuce